Jantra kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Jantra (vattendrag), Ruse, 
 Jantra (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Gorna Orjachovitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar